Gminy w USA:
 Hamblen (ang. Hamblen Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hamblen (ang. Hamblen County) – w stanie Tennessee